Ed eller ED kan syfta på:

Juridik
 Ed (juridik) – en under religiös eller annan högtidlig form uttalad försäkran
 Tro- och huldhetsed – en juridisk ed vilken i äldre svensk rätt krävdes för att man skulle få inneha vissa ämbeten, bli svensk medborgare eller burskapsägande borgare
 Statsrådsed - en juridisk ed som i äldre svensk rätt krävdes för att inneha ämbetet som statsråd i Sveriges regering

Geografi
 -ed – ett svenskt ortnamnsefterled, passage mellan eller utmed vatten

Namn
 Ed - ett efternamn, av ovanstående naturformation
 Ed – ett förnamn, kortform av Edvard eller Edmund

Kultur
 Ed (TV-serie) – en TV-serie (dramakomedi) från 2000

Teknik
 Ed (textredigerare) – en textredigerare i UNIX

Förkortningar 
 ED – en politisk grupp i Europaparlamentet, se Europademokrater
 ED – beteckning för skottår som börjar en onsdag, se Söndagsbokstav

Platser

Dalsland
 Ed, Dals-Eds kommun – en tätort i Dals-Eds kommun i nordvästra Dalsland 
 Dals-Eds socken – hette före den 1 januari 1886 Eds socken
 Dals-Eds landskommun – hette före den 1 januari 1886 Eds landskommun
 Dals-Eds församling – hette före den 1 januari 1886 Eds församling
 Eds naturreservat – ett naturreservat i Dals-Eds kommun i Dalsland

Småland
 Ed eller Eds köping, se Edsbruk
 Tjust-Eds landskommun – en tidigare kommun i norra Kalmar län
 Västra Ed – flera betydelser (före 1844 Eds socken)
 Östra Ed (olika betydelser) – flera betydelser (före 1844 del av Eds socken och före 1884 Eds kapellförsamling)
 Ed, Värnamo - herrgård i Voxtorps socken, Värnamo kommun

Uppland
 Eds socken, Uppland – en socken i Uppland i Sollentuna härad
 Eds landskommun, Uppland – en tidigare kommun i Stockholms län 1863-1951
 Eds församling, Stockholms stift – en församling i Stockholms stift

Värmland
 Ed, Grums kommun
 Eds socken, Värmland – en socken i Värmland i Grums härad
 Eds landskommun, Värmland – en tidigare kommun i Värmlands län 1863-1968
 Eds församling, Karlstads stift, en församling i Karlstads stift

Ångermanland
 Ed, Härnösands kommun – en by i Säbrå socken i Härnösands kommun i Västernorrlands län
 Eds socken, Ångermanland – en socken i Ångermanland
 Eds landskommun, Ångermanland – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863-1951
 Eds församling, Härnösands stift – en församling i Härnösands stift

Se även
Eda
Ede
Edh